Kallelse kan syfta på:

 Kallelse (administrativ) - meddelande som påbjuder att närvara vid en förhandling
 Kallelse (religion)